Pulpopop és un grup de música de Girona (la Cellera i Sarrià de Ter).  Format per Edgar Massegú i Pau Boïgues, Pulpopop, amb cinc discos d'estudi, el darrer dels quals és Felicitat màxima!, publicat el 2015 per DiscMedi. Se'ls considera un grup d'estil excèntric, tant per les seves cançons com per la seva posada en escena. El grup va començar a tenir ressò a partir de ser premiat a la 10a edició del Sona9 (2010) però el seu disc de debut Cuit! no es va publicar fins al 2011.

Discografia

Referències 

Grups de música catalans